Lange har flere betydninger:

 Lange (Molva molva) – langstrakt torskefisk.
 Lange Eng – et bofællesskab i Albertslund
 (De) Lange knives nat – nazistisk udtryk for nazipartiets blodige opgør med dets fjender
 Ormen Lange – kendt langskib fra vikingetiden
 L. Lange & Co. – et dansk jernstøberi

Navne 
 Lange (adelsslægt) – dansk adelsslægt ca. 15. århundrede – 18. århundrede
 Lange, Algot (1850-1904) – svensk-dansk operasanger
 Lange, Bente (født 1955) – dansk arkitekt
 Lange, Carl Christian Eduard (1828-1900) – dansk arkitekt
 Lange, Carl Georg (1834-1900) – dansk læge, psykolog og anatomiker
 Lange, Carl (1885-1959) – tysk forfatter
 Lange, Carl Mathieu (1905-1992) – tysk rektor
 Lange, Carl (1909-1999) – tysk skuespiller
 Lange, Christian Lous (1869-1938) – norsk historiker, politiker og diplomat. Nobels Fredspris 1921
 Lange, Frederik Olaus (1798-1862) – dansk professor.
 Lange, Halvard (1902-1970) – norsk diplomat, politiker og statsmand.
 Lange, Hans (1893-1968) – dansk fabrikant og direktør for L. Lange & Co.
 Lange, H.O. (1863-1943) – dansk bibliotekar og ægyptolog
 Lange, H.O. (1877-1961) – dansk fabrikant og generalkonsul, grundlægger af Nordisk Fjerfabrik
 Lange, Ib – (1900-1948) – dansk forfatter og søn af Sven Lange
 Lange, Ina (1846-1930) – finsk-dansk pianist og cembalist
 Lange, Jakob (1864-1941) – dansk botaniker og socialøkonom
 Lange, Jakob (født 1946) – tidligere politiker og leder af Den Koordinerede Tilmelding
 Lange, J.M.C. (1818-1898) – dansk botaniker.
 Lange, Johan (1911-2007) – dansk botaniker og sprogmand
 Lange, Jens (1861-1922) – dansk fabrikant og direktør for L. Lange & Co.
 Lange, Jens Iversen (?-1482) – dansk biskop i Århus
 Lange, Jesper (1986-) – dansk fodboldspiller
 Lange, Jessica (1949-) – amerikansk skuespillerinde
 Lange, Jon (1980-) – dansk skuespiller
 Lange, Julius (1838-1896) – dansk kunsthistoriker og bror til Carl Georg Lange
 Lange, Knut Holmgersson (?-1234) – svensk konge
 Lange, Kristian (1908-) – norsk pianist
 Lange, Lars (1826-1890) – dansk fabrikant og lokalpolitiker
 Lange, Mads – dansk redaktør, søn af Ole Lange
 Lange, Mads Johansen (1807-1856) – dansk handelsmand også kaldet kongen af Bali
 Lange, Michael (1788-1856) – dansk overpræsident i København
 Lange, Morten (1919-2003) – dansk politiker og professor i botanik; søn af Jacob E. Lange.
 Lange, Ole (1937-) – dansk journalist og professor, dr.phil.
 Lange, Oscar (1904-1965) – polsk økonom og diplomat.
 Lange, Per (1901-1991) – dansk forfatter; søn af Sven Lange.
 Lange, Philip de (1704-1766) – dansk arkitekt og murermester.
 Lange, Philip (1756-1805) – dansk arkitekt og murermester, søn af ovennævnte
 Lange, Sven (1868-1930) – dansk forfatter.
 Lange, Thomas (1829-1887) – dansk forfatter og cand.theol.
 Lange, Thor (1851-1915) – dansk forfatter og cand.mag.
 Lange, Valdemar (1868-1938) – dansk fabrikant og direktør for L. Lange & Co.